Sadek al-Azem (1934-2016), philosophe syrien ;
 Khaled al-Azem (1903-1965), homme d'État syrien.

Patronyme syrien